Kissimmee peut désigner :

 En Floride, États-Unis :
 le lac Kissimmee ;
 la rivière Kissimmee ;
 la ville de Kissimmee, siège du comté d’Osceola.

 25 Miles to Kissimmee, album du groupe allemand Fool's Garden.